Арабе́ск, Арабе́ска, Арабе́ски ( от  «арабский»).

 Арабеска — разновидность орнамента восточного происхождения.
 Арабеска — арабский стиль музыки, созданный в Турции.
  — вид музыкальной пьесы, преимущественно для фортепиано:
 «» — пьеса Роберта Шумана (Op. 18, 1839).
 «» — две пьесы Клода Дебюсси (L. 66, между 1888 и 1891).
 «» — пьеса Фредерика Дилиуса (1911).
 «» — пьеса Жермен Тайфер (1973).
 «» — фильм Стэнли Донена с Софи Лорен и Грегори Пеком в главных ролях (США, 1966).
 Арабеск — одна из основных поз классического танца.
 «Арабеск» — российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой (Пермь).
 «Арабески» — сборник сочинений Николая Гоголя, опубликованный в 1835 году.
 «Арабески» — немецкая поп-группа.